Plejone – w mitologii greckiej jedna z Okeanid, matka Plejad
 Plejone – gwiazda w Plejadach, w gwiazdozbiorze Byka

Zobacz też 
 Pleione – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych
 Taudactylus pleione – gatunek płaza z rodziny żółwinkowatych